Текискијак има више значења:

 Текискијак, насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Текискијак (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику